

Astronomia
 12524 Conscience – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Conscience – film del 1910 diretto da Van Dyke Brooke
 Conscience – film del 1911 diretto da David W. Griffith
 Conscience – film del 1912 diretto da Van Dyke Brooke e Maurice Costello
 Conscience – film del 1914 diretto da Walter Edwards
 Conscience – film del 1914 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Conscience – film del 1915 diretto da Stuart Paton
 Conscience – film del 1917 diretto da Bertram Bracken

Musica 
 Conscience – singolo di James Darren del 1962
 Conscience – album dei Womack & Womack del 1988
 Conscience – album dei The Beloved del 1993
 Conscience – album dei Quartiere Coffee del 2017